Васи́лий Со́ков: Соков, Василий Александрович (1912—1944) — советский шашист и шахматист.
 Соков, Василий Викторович (род. 1968) — советский, российский и узбекский легкоатлет.
 Соков, Василий Сергеевич (1892—1957) — генерал-майор Советской Армии.